Михаи́л Ха́нин:
 Ханин, Михаил Александрович (род. 1927) — советский физик, доктор технических наук.
 Ханин, Михаил Александрович (род. 1949) — башкирский инженер, заслуженный строитель России.
 Ханин, Михаил Борисович (1883—после 1935) — революционер, писатель и публицист, конструктор, анархо-синдикалист, журналист.
 Ханин, Михаил Исаакович (род. 1940) — русский писатель, учёный в области риторики.
 Ханин, Михаил Мордухович (род. 1952) — российский трубач и педагог.
 Ханин, Михаил Никифорович (1902—1985) — советский патофизиолог.
 Ханин, Михаил Павлович (род. 1944) — советский хоккеист с мячом, заслуженный тренер СССР.
 Ханин, Михаил Савельевич (род. 1932) — российский экономист.